Die rollende Kugel – film del 1919 diretto da Rudolf Biebrach
Die rollende Kugel – film del 1927 diretto da Erich Schönfelder